Сульфат золота — неорганическое соединение, соль металла золота и серной кислоты:

 Сульфат золота(II) 
 Сульфат золота(III)